Policarp d'Esmirna, escriptor grec cristià del .
 Sant Policarp de Cortàs, església situada a l'entitat de població de Cortàs pertanyent al municipi de Bellver de Cerdanya.
 Abadia de Sant Policarp, establiment religiós de la diòcesi de Narbona.